Тундак (приток Калакана) — река в Забайкальском крае России, левый приток Калакана.
 Тундак (приток Таксимы)